Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de surf de neu en categoria femenina en la modalitat d'eslàlom paral·lel que formà part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el 26 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Cypress Mountain. Participaren un total de 30 surfistes de 16 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Ronda de qualificació 

NF: no finalitzà
NS: no sortí

Quadre final 

DSQ: desqualificat

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Surf de neu 2010: eslàlom paral·lel femení 
  www.vancouver2010.com - eslàlom paral·lel (qualificació)
  www.vancouver2010.com - eslàlom paral·lel (vuitens de final)
  www.vancouver2010.com - eslàlom paral·lel (quarts de final)
  www.vancouver2010.com - eslàlom paral·lel (semifinals)
  www.vancouver2010.com - eslàlom paral·lel (final)

Surf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2010